Marc Octavi, tribú de la plebs el 133 aC 
 Marc Octavi, tribú de la plebs